Hymna Republiky Krym (rusky Гимн Автономной Республики Крым, krymskou tatarštinou Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ Gimni, ukrajinsky Гімн Автономної Республіки Крим,) byla oficiální národní hymnou Autonomní republiky Krym, Ukrajina a v současnosti je národní hymnou Republiky Krym. Hudbu hymny zkomponoval Alemdar Karamanov a text napsala Olga Golubeva.

Hymna byla vybrána v soutěži, kterou pořádala Nejvyšší rada Krymu (parlament) dne 26. února 1992. Oficiálně byla uvedena 18. října 2000.

Text hymny

Odkazy

Reference

Související články 
 Krymská vlajka
 Státní znak Krymu
 Dějiny Krymu
 Autonomní republika Krym
 Republika Krym

Externí odkazy 
 Národní hymna Republiky Krym

Hymna
Krym